Abidos (egipci antic Abdjw o Abdju o Abedju), ciutat de l'Alt Egipte, al nord de Luxor.
 Abidos de Mísia (grec Άβυδος, llatí Abydum), ciutat de Mísia a l'Hel·lespont.
 Llista d'Abidos, relació de faraons de l'antic Egipte que es va trobar en una sala del temple de Seti I a Abidos.
 Dinastia d'Abidos, nova dinastia suggerida per l'egiptòleg danès Kim Ryholt el 1997.
 Abidos (França), comuna francesa al Departament dels Pirineus Atlàntics.